L'expression « source ouverte » peut faire référence à :
 Logiciel , aussi dit à « code source ouvert. »
 Renseignement d'origine sources ouvertes, renseignement obtenu par une source d'information publique.